Vania King e Arantxa Rus erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kiki Bertens e Johanna Larsson che hanno battuto in finale Tatiana Búa e Daniela Seguel 7–6(7–4), 6–4.

Teste di serie 

  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (primo turno)
  Iryna Burjačok /  Nadežda Kičenok (ritiro)

  Eva Hrdinová /  Valerija Solov'ëva (semifinali) 
  Sharon Fichman /  Heather Watson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2014